Az Allsvenskan 1929-30-as szezonja volt a bajnokság hatodik kiírása. A szezon 1929. augusztus 4-én kezdődött és 1930. június 1-jén ért véget. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes a Helsingborgs IF lett. Ez volt a klub második bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

Góllövőlista

Kereszttáblázat

Jegyzetek

Források 

Nyomtatott
 
 
 
 

Internetes
 
 
 

Allsvenskan szezonok
Svedlabdarugobajnoksag
Svedlabdarugobajnoksag